Miłoradz – wieś w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Miłoradz – osada w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Miłoradz – gmina w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Miłoradz – gromada w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Miłoradz – przystanek kolejowy w województwie pomorskim, w powiecie malborskim
 Müllrose (historyczna nazwa Miłoradz) – miasto w Niemczech